Графф () — прізвище нідерландського або німецького походження.

Відомі носії 
 Анн-Каролін Графф (; 1986) — французька тхеквондистка, олімпійська медалістка (2012).
 Антон Графф (; 1736—1813) — німецький художник.
 Віктор Єгорович Графф (1819—1867) — піонер степового лісорозведення.
 Доротея Марія Графф (, також відома як ; 1678—1743) — німецька художниця, яка жила і працювала в Амстердамі і Санкт-Петербурзі.
 Лоренс де Графф ( або de Griffe, уроджений ; 1653—1704) — флібустьєр голландського походження.
 Людвіг Графф (, 1851—1924) — австрійський зоолог.
 Сірль Графф (; 1980) — французький стрілець з гвинтівки, шестиразовий європейський чемпіон.
 Тодд Графф (; 1959) — американський актор, режисер, продюсер і сценарист.
 Якоб Діркс де Графф (; 1579/1571—1636) — нідерландський політик.

Див. також 
 Графф — метеоритний кратер на видимому боці Місяця.
  — метеоритний кратер на Марсі
 Граф (значення)

Німецькі прізвища
Нідерландські прізвища